Украинская национал-трудовая партия (УНТП) — украинская правая партия, которая действовала в 2005—2009 годах и опиралась на идеологическую базу национал-социализма. Официально министерством юстиции Украины зарегистрирована не была. Лидером УНТП был .

Символика 
В начале своего существования УНТП использовала эмблему и флаг с изображением перекрещённых меча и молота в белом круге на красно-чёрном фоне. С 2008 национал-трудовики начинают использовать новую символику, монограмму в виде стилизованного изображения перекрещённых букв «N» и «T» чёрного цвета с белым краем на красном поле квадратного флага.

Деятельность 
Организация была скандально известна привлечением в свои ряды скинхедов и футбольных фанатов. На протяжении своего существования УНТП была организатором и участником следующих акций:
 15 октября 2005 — марш в честь создания УПА (совместно с УНА-УНСО, ВО «Свобода» и другими организациями);
 7 ноября 2005 — антикоммунистическая акция, закончилась дракой с коммунистами;
 1 апреля 2006 — концерт под Киевом с участием групп «Белый шквал», «Нахтигаль», «Атака», «TNF», «Вандал»;
 1 мая 2006 — марш протеста против социальной эксплуатации трудящихся и нелегальной иммиграции на Украину (совместно с ОО «Патриот Украины» и УНА-УНСО);
 6 мая 2006 — разгон митинга растаманов (совместно с УНА-УНСО и Украинской консервативной партией);
 21 мая 2006 — митинг ко «Дню Героев» (совместно с УНА-УНСО и УКП);
 12 октября 2006 — пикетирование посольства Венгрии в Украине (совместно с УНА-УНСО);
 14 октября 2006 — торжественное шествие, приуроченное к годовщине основания УПА (совместно с рядом украинских националистических организаций);
 4 ноября 2006 — разгон т. н. имперского марша (совместно с рядом украинских националистических организаций);
 21 января 2007 — акция футбольных болельщиков «Защитим наш футбол» (совместно с ОО «Патриот Украины» и клубами футбольных болельщиков);
 28 апреля 2007 — неудачная попытка проведения шествия ветеранов дивизии СС «Галичина» (разогнана сотрудниками милиции);
 30 июня 2007 — акция памяти Дэвида Лейна (совместно с организацией «Кровь и честь»);
 16 апреля 2007 — акция в поддержку Сербии (совместно с ОО «Патриот Украины»);
 20 января 2008 — акция против вступления Украины в ВТО (подавлена ​​милицией);
 1 мая 2008 — акция «Украина — украинский социализм» ко Дню международной солидарности трудящихся;
 18 октября 2008 — участие в массовой драке с милицией (совместно с ОО «Патриот Украины», Национальное действие «Род», Движение «Украинская альтернатива», «Свято-Андреевский казацкий курень» и ООО «Братство»).

С начала 2009 года УНТП фактически перестала существовать. Часть её лидеров (в частности, Евгений Александрович Герасименко) перешли на другие идеологические позиции и стали основателями движения «Автономный отпор». Часть же бывших членов УНТП не изменила взглядов и сгруппировалась вокруг национал-трудового журнала «Страйк»..

См. также 
Украинская народно-трудовая партия — политическая партия в 1917—1925 годах.

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт организации
 Пресса о УНТП

Националистические партии
Неонацизм на Украине